Mount Henry ist der Name folgender Berge:

 Mount Henry (Enderbyland) im Enderbyland, Antarktika
 Mount Henry (Ross Dependency) in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Mount Henry Lucy, Berg im Transantarktischen Gebirge